

Імно — село в гміні Ґоленюв Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Імно — село в гміні Ґольчево Каменського повіту Західнопоморського воєводства